«Tekken» (literalmente Puño de hierro), puede referirse a muchas publicaciones audiovisuales, todas relacionadas con la saga de videojuegos Tekken:
Juegos principales

Juegos derivados

 Tekken (2010).
Tekken: Blood Vengeance (2011), en animación 3D.

Películas
 Tekken: Bloodline (2022), serie de Netflix.